Hrženica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Đurđ, Varaždinska županija.

U selu se nalazi crkva Sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca.

Stanovništvo 
Po popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 948 stanovnika te 263 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u Varaždinskoj županiji